Мезе — в Західному Середземномор'ї наїдки у вигляді набору закусок.

 Мезе () — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Сондріо
 Мезе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез
 Мезе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос